Choroby:
 toczeń neuropsychiatryczny
 toczeń polekowy
 toczeń rumieniowaty noworodków
 toczeń rumieniowaty układowy
 toczeń rumieniowaty krążkowy

2 miejscowości w Polsce:
 Toczeń – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Toczeń – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo